Les éliminatoires du Championnat d'Europe de football espoirs 2019 se sont déroulés entre le  et le . Ils ont permis de qualifier onze des douze participants à la phase finale en Italie, l'équipe italienne étant quant à elle qualifiée d'office.

Ces éliminatoires ont notamment vu les débuts des équipes espoirs de Gibraltar et du Kosovo.

Format

Les 54 équipes sont réparties en neuf groupes de six, disputés selon une formule championnat en matchs aller-retour. Les neuf vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour la phase finale. Les quatre meilleurs deuxièmes, désignés par un classement comparatif, disputent un tour supplémentaire à élimination directe en matchs aller-retour (barrages) pour l'obtention des deux places qualificatives restantes pour la phase finale.

Groupes de qualification

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Classement des deuxièmes 

Le classement comparatif des deuxièmes de groupe ne prend pas en compte les résultats obtenus contre le sixième et dernier du groupe. Les quatre premiers de ce classement se qualifient pour les barrages.

|}

Barrages 

|}

Lien externe 
 Page consacrée au championnat d'Europe espoirs sur uefa.com

Championnat d'Europe de football espoirs 2019